Валентин Иванович Арте́мьев (25 августа 1918—1986) — советский спортсмен (футбол, хоккей с шайбой), нападающий, тренер.

Биография 
Сын родоначальника известной футбольной династии братьев Артемьевых Ивана Артемьева. В составе футбольной команды ВВС провёл в 1946 году в Группе II 18 матчей, забил 4 гола, в 1947 году в Группе I — 18 матчей, один гол. В чемпионате по хоккею с шайбой 1946/47 играл в команде ВВС МВО. В Кубке СССР по футболу 1951 сыграл один матч за команду военного института физкультуры.

Работал старшим тренером в командах ДОФ Севастополь (1957), «Торпедо» Липецк (1963 — апрель 1964), «Сокол» Ликино-Дулёво (1968).

Скончался в 1986 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК ВВС
Игроки ФК ШВСМ-1
Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты СССР
Игроки ХК ВВС МВО
Спортсмены нескольких видов спорта
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК СКЧФ (1946)
Тренеры ФК «Металлург» Липецк
Похороненные на Ваганьковском кладбище